2. Klavierkonzert steht für:
 2. Klavierkonzert (Bartók)
 2. Klavierkonzert (Beethoven)
 2. Klavierkonzert (Brahms)
 2. Klavierkonzert (Chopin)
 2. Klavierkonzert (Liszt)
 2. Klavierkonzert (Mendelssohn)
 2. Klavierkonzert (Mozart)
 2. Klavierkonzert (Prokofjew)
 2. Klavierkonzert (Rachmaninow)
 2. Klavierkonzert (Saint-Saëns)
 2. Klavierkonzert (Schostakowitsch)
 2. Klavierkonzert (Tschaikowski)